Княгиневка () — посёлок городского типа, относится к Краснолучскому городскому совету Луганской области Украины. Де факто — с 2014 года населённый пункт контролируется самопровозглашённой Луганской Народной Республикой.

География 
Посёлок расположен на реке под названием Миус.

К юго-западу от посёлка проходит граница между Луганской и Донецкой областями. Ближайшие населённые пункты: в Луганской области посёлок Садово-Хрустальненский и город Вахрушево (выше по течению Миуса) на северо-западе, пгт Хрустальное на севере, города Красный Луч на востоке, Миусинск (ниже по течению Миуса) на юго-востоке, село Коренное на юге; в Донецкой области посёлок Андреевка на западе.

Население 
В январе 1989 года численность населения составляла .

На 1 января 2013 года численность населения составляла 886 человек.

Местный совет 
94530, Луганская обл., Краснолучский горсовет, пгт. Хрустальное, ул. Б. Хмельницкого, 26

Примечания

Ссылки 
 Княгиневка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Краснолучского городского совета
Посёлки городского типа Луганской области
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании